Каймо́ново — топоним.
 В Иркутской области:
 Каймоново — посёлок в Нижнеилимском районе;
 Каймоново — село в Усть-Кутском районе.